«Жанна д'Арк» — ряд військових кораблів Франції
 Jeanne d'Arc 52-гарматний фрегат (1820—1834 роки)
 Jeanne d'Arc 42-гарматний фрегат (1837—1865 роки). Брав участь у Кримській війні. У 1865 році перейменований на «Prudente». Виключений зі складу флоту у 1898 році.
 Jeanne d'Arc — корвет (1867—1885 роки)
 Jeanne d'Arc — крейсер (1899 рік)
 Jeanne d'Arc — легкий крейсер (1930 рік)
 Jeanne d'Arc (R97) — вертольотоносець 1960-2010-х років

Французькі військові кораблі
Жанна д'Арк